Аржанта:

 Аржанта — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез.
 Аржанта — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.